Казимиров — русская фамилия; имеет женскую форму Казимирова.

Известные носители 
 Казимиров, Василий Васильевич (1924—1991) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Казимиров, Владимир Николаевич (род. 1929) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке.
 Казимиров, Лев Иванович (1929—2015) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской хирургии Нижегородской медицинской академии (1982—1999).
 Казимиров, Николай Иванович (1924—1995) — член-корреспондент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

 Казимирова, Екатерина Григорьевна (1921—2012) — советская актриса, народная артистка Молдавской ССР.